Râmești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Râmești (Horezu), Dorf im Kreis Vâlcea
 Râmești (Șușani), Dorf im Kreis Vâlcea